Anita Guerrini (née en 1953), historienne des sciences. 
 Famille Guerrini, famille noble originaire de Toscane, Florence et Lombardie ;
 Giulia Guerrini (1996-), actrice et chanteuse italienne ;
 Lorenzo Guerrini (1914-2002), sculpteur Italien ;
 Marcel Guerrini (né en 1994), coureur cycliste suisse ;
 Mino Guerrini (1927-1990), réalisateur et scénariste italien ;
 Olindo Guerrini (dit Argia Sbolenfi) (1845–1916), poète et écrivain italien ;
 Orso Maria Guerrini (né en 1943), acteur italien ;
 Renato Guerrini (né en  1938), peintre réaliste italien ; 
 Rocco Guerrini (1525–1596), architecte et un ingénieur militaire italien ;
 Stefano Guerrini (1978-), coureur cycliste italien.

Voir aussi 
 

Patronyme italien